Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2019/20 beinhaltet alle Spieler, die für die Schweizerische Schachbundesliga 2019/20 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 8 Vereine konnten maximal 20 Spieler melden. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SG Winterthur und die SG Zürich mit je 13 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim SC Bodan 19 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 125 Spieler zum Einsatz, von denen 12 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Nikolaus Patzelt (SG Zürich) mit 5 Punkten aus 6 Partien, Dennis Kaczmarczyk (SG Winterthur) erreichte 4,5 Punkten aus 7 Partien. Mit Sladjan Jovanovic (Winterthur), Robert Fontaine, Laurent Vilaseca, Christian Michaud (alle Nyon), Bence Korpa, Luca Kessler, Roland Lötscher, Markus Räber (alle Gonzen), Laura Stoeri (Payerne), Marco Riehle (Riehen), Thomas Wyss (Wollishofen), Peter Kühn und Eike Cöllen (beide Bodan) erreichten 13 Spieler 100 %, von diesen spielten Kessler und Lötscher je 4 Partien, Vilaseca, Stoeri und Riehle je 2, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2019 (veröffentlicht im Juli 2019) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2019; AUT = Österreich, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, KOS = Kosovo, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SG Winterthur

Cercle d'échecs de Nyon

SC Gonzen

Club d'échecs de Payerne

SG Riehen

SV Wollishofen

Schachgesellschaft Zürich

SC Bodan

Anmerkungen 
 Kampflose Siege in Einzelpartien sind berücksichtigt, kampflose Niederlagen nicht.
 Die kampflos entschiedenen Wettkämpfe zwischen Nyon und Gonzen sowie zwischen Payerne und Wollishofen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.

Weblinks 

 Spielerlisten Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2019/20 (PDF; 402,72 KB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)
Schach 2019
Schach 2020